НаПоправку — медицинский агрегатор врачей и клиник. Основан в 2014 году в Санкт-Петербурге. С 2018 года доступен в Москве и Московской области. В 2021 году для записи к врачу стали доступны 273 города России. С 2020 года резидент Сколково в составе технопарка «Ленполиграфмаш».

История компании 
Компания была создана в апреле 2014 года Александром и Викторией Печерскими. Первоначально проект представлял из себя единый реестр врачей Петербурга. Первые инвестиции в проект были вложены из прибыли консалтинговой компании «Альт», совладельцем которой является Александр Печерский.

В 2016 году бизнес-ангел Борис Жилин инвестировал в медицинский рекомендательный сервис НаПоправку 50 млн рублей. В 2017 году проект изменил структуру и бизнес-модель. Функционал переориентирован на онлайн-запись в частные и государственные клиники.

В 2019 году API НаПоправку был интегрирован в приложение банка Тинькофф, сервисы Яндекса и 2ГИС.

В августе 2020 года сервис запустил собственное приложение для iOS и Android.

В 2020 году сервис привлек $2 млн инвестиций от шведского венчурного фонда  и малазийского частного инвестора , основателя .

В апреле 2021 ООО «Напоправку.ру» включен в реестр информационных систем, подключенных к ЕГИСЗ. Сервис настраивает интеграцию с государственными и частными клиниками, подключенными к сервису «Госуслуги», что позволяет обеспечивать онлайн-запись для пользователей по системе ОМС.

В декабре 2021 сервис привлек $5 млн на маркетинг и создание новых продуктов. В раунде участвовали те же инвесторы, которые вкладывались в компанию в прошлом году в раунде на $2,25 млн. 

В марте 2022 года сервис интегрировался с московской медицинской системой ЕМИАС. Это позволяет использовать приложение НаПоправку для записи по полису ОМС в Москве.

Сервис ежегодно формирует рейтинг клиник и врачей — «Выбор пациентов». Победители определяются на основании оценок и отзывов пользователей, оставленных на портале.

Судебные дела и конфликты 
За время существования компания трижды выступала в качестве ответчика в арбитражных судах по делам «о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию» в отношении клиник и врачей. Основания — отказ от удаления негативных отзывах о врачах со стороны сервиса.

В 2017 году в связи с политикой модерации отзывов в офис компании стали поступать угрозы от врача, зарегистрированного на портале и уличенного в фальсификации отзывов. Позднее на почту компании пришло анонимное письмо с информацией о минировании бизнес-центра.

В 2021 году в результате отказа удаления негативных отзывов о пластическом хирурге, сервис подвергся серии DDoS-атак.

Достижения компании 
 В 2016 году проект вошёл в рейтинг лучших стартапов по версии Делового Петербурга.
 В 2020 году приложение НаПоправку заняло 2 место в конкурсе «Золотое приложение 2020» в категории «Приложения для здоровья».
«Лучшее приложение о медицине / телемедицине» - Tagline Awards 2020–2021 
В 2021 году "Рейтинг рунета" - 1е место в категории «Сообщества и коммуникации» 
5 место в категории MedTech в рейтинге 100 самых успешных российских стартапов 2021 года по версии Inc. Russia 
1ое место в двух номинациях «Золотое приложение 2021» - "Приложение для здоровья" и "Приложение медицинской компании".

Примечания 

Медицинские сайты
Сайты России
ИТ-компании России
Мобильные_приложения